Exoncotis är ett släkte av fjärilar. Exoncotis ingår i familjen Acrolophidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malfjärilar
Exoncotis